Osoby o tym nazwisku:
 Gaël Kakuta – francuski piłkarz
 Kōji Kakuta – japoński skoczek narciarski, olimpijczyk